Buddy Holly – cantante
 Buddy Holly – album dell'omonimo cantante del 1958
 Buddy Holly – singolo dei Weezer del 1994